Talbot é o nome de condados dos Estados Unidos:
 Condado de Talbot (Geórgia)
 Condado de Talbot (Maryland)

Desambiguações de topônimos